Autilla del Pino kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Autilla del Pino (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Autilla del Pino (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar